Pojem Tankový prapor může mít několik významů:

 tankový prapor (jednotka) – bojová formace tankových vojsk
 Tankový prapor (kniha) – román Josefa Škvoreckého
 Tankový prapor (film) – film na motivy románu Josefa Škvoreckého